Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Vicente che ha battuto in finale Dick Norman 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Mariano Puerta (quarti di finale)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Juan Pablo Guzmán (primo turno)
 Franco Squillari (secondo turno)

 Dick Norman (finale)
 Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Oliver Marach (primo turno)
 Fernando Vicente (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2005